Replicant fait référence à :
 Un Réplicant (en anglais: replicant, parfois traduit « répliquant ») est un robot androïde du film Blade Runner.

 Replicant est un film de Ringo Lam sorti en 2001 avec Jean-Claude Van Damme.

 Replicant est le pseudonyme du compositeur Alexandre Azaria.

 Le projet Replicant est un système d'exploitation libre pour appareils mobiles, dérivé d'Android.